Thompson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thompson School (Massachusetts), NRHP-ID 89000436
 Thompson School (Mississippi), NRHP-ID 94000647